Valerià () és un prenom català d'origen llatí. Originalment un cognomen d'adopció derivat de Valeri (), posteriorment generalitzat com a cognomen i finalment esdevingut prenom. Els següents personatges porten aquest nom:
 Valerià, emperador romà entre el 253 i el 260
 Valerià el Jove, fill de l'anterior, germanastre de Gal·liè
 Valerià II, cèsar entre el 256 i el 258, net de l'emperador Valerià
 Gai Plini Valerià, metge romà
 Valerià de Cemelium, bisbe de Cemelium ()
 Valerià Weyler i Nicolau (Palma, 1838 - 1930), polític i militar mallorquí
 Valerià Miralles i Ortolà (Pego, 1939 - 1997), dirigent nacionalista valencià
 Valerià Parera i Sans (Terrassa, 1942 - 2014), jugador i entrenador de billar
 Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt, 1952 - 1992), poeta i escriptor català